Kunisch steht für:
 Kunisch, eine Wüstung in Sachsen-Anhalt

Kunisch ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Kunisch (1929–2003), deutscher Maler und Künstler
 Georg Kunisch (1893–1936), deutscher Schwimmer und Olympiateilnehmer
 Hans-Peter Kunisch (* 1962), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Hermann Kunisch (Paläontologe) (1856–1893), deutscher Paläontologe und Geologe
 Hermann Kunisch (1901–1991), deutscher Literaturhistoriker
 Johann Gottlieb Kunisch (1789–1852), deutscher Gymnasiallehrer, Lexikograf und Redakteur
 Johannes Kunisch (1937–2015), deutscher Historiker
 Karl Kunisch (* 1952), österreichischer Mathematiker
 Kornelia Kunisch (* 1959), deutsche Handballspielerin
 Norbert Kunisch (1934–2018), deutscher Klassischer Archäologe
 Paul Kunisch (1862–1938), deutscher Musiker
 Richard Kunisch (1907–nach 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Richard Freiherr Kunisch von Richthofen (1828–1885), deutscher Jurist, Landrat und Abgeordneter 
 Rolf Kunisch (1941–2018), deutscher Industriemanager
 Siegmund Kunisch (1900–1978), deutscher Politiker (NSDAP)